Яёи Ёсиока (; 29 апреля 1871, Какегава — 22 мая 1959, Токио) — японский врач, , активистка за права женщин, феминистка.

Биография 
Дочь врача, доктора китайской медицины. В 1889 году переехала в Токио, где училась в медицинской школе Сайсэй-Гакуша () (сегодня Медицинская школа Японии), одной из старейших частных медицинских школ. Получила 27-ю медицинскую лицензию, выданную женщине в Японии.

В 1900 году основала первую медицинскую школу для женщин в Японии (ныне Токийский женский медицинский университет). К 1930 году школу Ёсиоки окончили почти тысяча женщин.

На протяжении всей своей жизни была политически активной. Со многими своими коллегами выступала за половое воспитание. В 1930-х годах Яёи присоединилась к движению за избирательное право японских женщин и движение «Чистые выборы» в Японии.

Была активным деятелем в различных патриотических женских и молодежных ассоциаций. После окончания Второй мировой войны была одним из лидеров организаций, содействующим образованию женщин.

Автор работ по вопросам гигиены женщин и детей, материнского воспитания от беременности до ухода за ребенком, ведения домашнего хозяйства и др.

Избранные труды 
 1900 Wabun dokuyaku doitsu sakubun dokushū (和文独訳 独逸作文独修)
 1912 Fujin no eisei (婦人の衛生)
 1915 Katei no eisei (家庭の衛生)
 1916 Kateikango no shiori (家庭看護の栞)
 1917 Nichijō eisei wakaki fujin no kokoroe (日常衛生 若き婦人の心得)
 1919 Kekkon yori ikuji made (結婚より育児まで)
 1919 Katei eisei fujin isshō no kokoroe (家庭衛生 婦人一生の心得)
 1921 Watashi no jikkenshitaru anzan to ikuji (私の実験したる安産と育児)
 1925 Katei ni okeru kango no chishiki (家庭に於ける看護の知識)
 1936 Joi no shōrai to shishimei (女医の将来と其使命)
 1937 Kuru mono no tame ni (来るものゝ為に)
 1938 Haha no kyōiku ninshin yori ikuji made (母の教育 姙娠より育児まで)
 1939 Ninshin to anzan no kokoroe (姙娠と安産の心得)
 1941 Josei no shuppatsu (女性の出発)
 1952 Kono jūnenkan Yayoi Yoshioka shōden (この十年間 続吉岡弥生伝)

Память 
 Изображена на японской почтовой марке номиналом 80 иен в 2000 году.
 В Какегава (Сидзуока) создан мемориальный музей, посвященный Яёи Ёсиока.

Примечания

Литература 
 Ishii N.K., American Women Missionaries at Kobe College, 1873—1909: New Dimensions of Gender, New York, N.Y.: Routledge, 2004, s. 74-75, ISBN 0-415-94790-1, OCLC 52773400.
 Sally A. Hastings, «Yoshioka Yayoi», in Doctors, Nurses and Medical Practitioners: A Bio-Bibliographical Sourcebook, ed. by Lois N. Magner (Westport, CT: Greenwood Press, 1997), pp. 315—319.
 Yoshioka Yayoi, Yoshioka Yayoi den (Tokyo: Nihon Tosho Center, 1998); reprint from 1941 first edition.
 Yoshioka’s papers are collected at the University Archives, Tokyo Women’s Medical University
 Mara Patessio and Mariko Ogawa, 'To become a woman doctor in early Meiji Japan (1868—1890): women’s struggles and ambitions', Historia scientiarum 15.2, 2005: 159—176

Врачи Японии
Деятели феминизма Японии
Похороненные на кладбище Тама